Rokkijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rokkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 740752-173787), sjö i Gällivare kommun, 
Rokkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742096-172133), sjö i Gällivare kommun, 
Rokkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742760-172166), sjö i Gällivare kommun,  (16,4 ha)
Rokkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743839-171880), sjö i Gällivare kommun,  (9,32 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn